Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Deuel (ang. Deuel County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Deuel (ang. Deuel County) – w stanie Dakota Południowa